MCO – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di Orlando, Orlando (Florida), Stati Uniti d'America
 MCO – codice ISO 3166-1 alpha-3 del Principato di Monaco
 mco – codice ISO 639-3 della lingua mixe di Coatlán